Commerzbank-Arena, tidigare Waldstadion, tysk fotbollsarena i Frankfurt am Main.

Waldstadion är hemmaarena för Eintracht Frankfurt. Arenan totalrenoverades inför VM i fotboll 2006 och bytte därefter den 1 juli 2005 namnet till Commerzbank-Arena. Kallas fortfarande av Eintrachts fans för Waldstadion.

Evenemang
VM i fotboll 1974 och 2006
EM i fotboll 1988
Fifa Confederations Cup 2005
UEFA-cupfinalen 1980

Externa länkar
Webbplats

Sportanläggningar i Frankfurt am Main
Sportanläggningar invigda 1925
Finalarenor i Uefacupen
Finalarenor i Uefa Women's Cup